Vilhelm Fischer er navnet på flere personer:

 Vilhelm Fischer (arkitekt) (1868-1914) – dansk arkitekt
 Vilhelm Fischer (borgmester) (1877-1969) – dansk farmaceut, direktør og borgmester på Frederiksberg
Se også:
 Vilhelm Theodor Fischer (1857-1928) – dansk dyremaler